Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 513 dans le monde.

 Route fédérale 513 en Allemagne
 Route 513 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 513 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route nationale 513 en France